

Persone 
 Alessandro di Orange-Nassau (1818-1848) – militare dei Paesi Bassi
 Alessandro di Orange-Nassau (1851-1884) – principe dei Paesi Bassi
 Alexia dei Paesi Bassi (2005) – principessa dei Paesi Bassi
 Beatrice Guglielmina Armgard di Orange-Nassau (1938) – regina dei Paesi Bassi 
 Carolina d'Orange-Nassau (1743-1787) – principessa dei Paesi Bassi
 Caterina Amalia di Orange-Nassau (2003) – principessa dei Paesi Bassi
 Cristina di Orange-Nassau (1947-2019) – principessa dei Paesi Bassi
 Enrichetta Caterina d'Orange-Nassau (1637-1708) – principessa dei Paesi Bassi
 Enrico di Orange-Nassau (1820-1879) – principe dei Paesi Bassi
 Federico d'Orange-Nassau (1797-1881) – principe dei Paesi Bassi
 Filippo Guglielmo d'Orange-Nassau (1554-1618) – principe dei Paesi Bassi
 Giovanni Friso d'Orange-Nassau (1968-2013) – principe dei Paesi Bassi
 Giovanni Guglielmo Friso d'Orange-Nassau (1687-1711) – principe dei Paesi Bassi
 Giuliana Emma Luisa Guglielmina di Orange-Nassau (1909-2004) – principessa dei Paesi Bassi
 Guglielmina Elena Paolina Maria di Orange-Nassau (1880-1962) – regina dei Paesi Bassi
 Guglielmo Alessandro Nicola Giorgio Ferdinando di Orange-Nassau (1967) – re dei Paesi Bassi
 Guglielmo di Orange-Nassau (1840-1879) – principe dei Paesi Bassi
 Guglielmo Giorgio Federico d'Orange-Nassau (1774-1799) – generale dei Paesi Bassi
 Guglielmo II d'Orange-Nassau (1626-1650) – principe e luogotenente dei Paesi Bassi
 Guglielmo III d'Orange-Nassau (1650-1702) – principe dei Paesi Bassi, re d'Inghilterra, d'Irlanda e di Scozia
 Guglielmo IV di Orange-Nassau (1711-1751) – luogotenente del re dei Paesi Bassi
 Guglielmo V di Orange-Nassau (1748-1806) – luogotenente del re dei Paesi Bassi
 Irene di Orange-Nassau (1939) – principessa dei Paesi Bassi
 Luisa d'Orange-Nassau (1770-1819) – principessa dei Paesi Bassi
 Maria d'Orange-Nassau (1642-1688) – principessa dei Paesi Bassi
 Marianna di Orange-Nassau (1810-1883) – principessa dei Paesi Bassi e di Prussia
 Maurizio di Orange-Nassau (1567-1625) – luogotenente del re dei Paesi Bassi
 Sofia d'Orange-Nassau (1824-1897) – principessa dei Paesi Bassi

Storia di famiglia 
 Casa d'Orange-Nassau – attuale famiglia reale dei Paesi Bassi